

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ahmed Kheireddine, (1905-1967), poète et écrivain tunisien ;
 Tahar Kheireddine, (1875-1937), homme politique tunisien ;

Toponymie
 Kheireddine, commune de la wilaya de Mostaganem en Algérie.

Homonymie de patronyme